Айзенштадт — еврейская топонимическая фамилия и топоним.

Топоним

Австрия 
 Айзенштадт — город земельного подчинения в Австрии, центр федеральной земли Бургенланд.
 Айзенштадт — судебный округ в Австрии (GKZ — 101 1), в федеральной земле Бургенланд.
 Айзенштадт () — штатутарштадт в Австрии, в федеральной земле Бургенланд.

См. также:

 Айзенштадт (Ланд) () — бывший судебный округ в Австрии (GKZ — 103 1),в федеральной земле Бургенланд. Правопреемник → судебный округ Айзенштадт (GKZ — 101 1)
 Айзенштадт (Руст) () — бывший судебный округ в Австрии (GKZ — 102 1), в федеральной земле Бургенланд. Правопреемник → судебный округ Айзенштадт (GKZ — 101 1)
 Айзенштадт (Штадт) () — бывший судебный округ в Австрии (GKZ — 101 1), в федеральной земле Бургенланд. Правопреемник → судебный округ Айзенштадт (GKZ — 101 1)
 Айзенштадт-Умгебунг — политический округ в Австрии, в федеральной земле Бургенланд. Центр округа — город Айзенштадт

Фамилия 
 Эйзенштадт, Альфред (1898—1995) — немецкий и американский фотограф и журналист.
 Айзенштадт, Валерий Кивович (род. 1926) — советский театровед.
 Айзенштадт, Владимир Борисович (1935—2014) и Айзенштадт, Маргарита Яковлевна — семейная пара историков культуры Санкт-Петербурга .
 Айзенштадт (Айзенштат), Давид Самойлович (Самуилович) (1880—1947) — библиофил и книгоиздатель, основатель и директор «Книжной лавки писателей» в Москве.
 Айзенштадт, Елизавета Ефимовна (1924—?) — советский график.
 Айзенштадт, Ефим Самойлович (род. 1928) — советский и украинский спортсмен и тренер.
 Айзенштадт, Инна Михайловна (1909—?) — советский график.
 Айзенштадт, Исаак Наумович (1919—2006) — советский шахматист, мастер спорта СССР (1961).
 Айзенштадт, Исай Львович (1866—1937) — российский политический деятель, революционер. 
 Азов, Марк Яковлевич (1925—2011) — писатель, сценарист
 Айзенштадт, Меер Бенцианович (1895—1961) — советский скульптор. 
 
 Айзенштадт, Самуил Иосифович (1886—1970) — российско-израильский историк, правовед, лингвист.
 Эйзенштадт, Шмуэль (1923—2010) — израильский социолог.

Известные под псевдонимами:
 Айзенштадт, Вениамин Михайлович (псевдоним — Вениамин Блаженный; 1921—1999) — русский поэт.
 Барзилай, Иехошуа (урождённый Айзенштадт; 1855—1918) — писатель, деятель сионистского движения.
 Айзенштадт-Железнов, Михаил Константинович (псевдоним Аргус; 1900—1970) — русский американский писатель, журналист, поэт-сатирик.
 Айзенштадт, Мариам Соломоновна (Мирра Железнова; 1909—1950) —  русская журналистка, литератор, сотрудник Еврейского антифашистского комитета.

Также

Примечания

Ссылки